Frédéric Billet, né le  à Besançon, est un diplomate français de carrière et ministre plénipotentiaire. Il est ambassadeur de France en Pologne depuis .

Biographie

Formation 

Élève des écoles militaires de Saint-Cyr Coëtiquidan, Frédéric Billet en suite intègre l’université de Paris-Sorbonne où en 1985, il devient titulaire d’un diplôme d'études approfondies (DEA) slaves. En 1986, il devient diplômé d’études approfondies en histoire militaire et études de défense nationale à l’université de Montpellier. Depuis 1987, il est aussi titulaire d’un doctorat d’études slaves de l’université de Paris-Sorbonne.

En 1994, Frédéric Billet a été auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) (session Europe centrale et orientale). Entre 1994 et 1995, il a également été chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) dans le cadre du diplôme à l’Institut des hautes études internationales (IHEI).

Frédéric Billet parle plusieurs langues, notamment le russe, le polonais, l’estonien, le turc et l’arabe.

Parcours professionnel 

Frédéric Billet a d’abord embrassé une carrière militaire comme officier avant de rejoindre la diplomatie en janvier 1992, au ministère de l'Europe. Lauréat du « concours d’Orient » dans la section l’Europe orientale, il rejoint la direction de l’Europe continentale2 où, de 1992 à 1996, il est responsable de la Pologne, de la République Tchèque et de la Slovaquie. En 1996, il est affecté à l’ambassade de France à Moscou comme premier secrétaire chargé de la politique intérieure. En 2000, il rejoint la Représentation permanente française auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Viennecomme premier secrétaire, puis comme deuxième conseiller.
À son retour en France, il devient coordonnateur de la cellule du protocole à la présidence de la République où il servit de 2006 à 2009. En septembre 2009, il est nommé ambassadeur de France à l'ambassade de France en Estonie, la fonction qu’il exerce jusqu’en septembre 2013.
À son retour à Paris, il occupe les fonctions de directeur adjoint puis de directeur du protocole auprès du président de la République4 de 2016 à 2019. Le 18 octobre 2019, il prend les fonctions d’ambassadeur de France à Varsovie.

Vie privée 

Frédéric Billet est un fils d’un résistant du maquis du Vercors, qui a combattu aux côtés de l’écrivain et journaliste Jean Prevost (capitaine Goderville). Depuis août 1988 il est marié avec Lydie Billet, commissaire en chef des armées. Ils ont deux enfants : un fils qui est officier Saint-Cyrien et une fille qui est médecin.

Publications

Thèse de doctorat 
 Les organes politiques au sein des forces armées soviétiques

Articles 
 "Un 14 juillet hors du commun" dans "Wszystko Co Najważniejsze"
 "Solidarność w trudnych czasach. Plan Odbudowy musi skutecznie wspomagać odrodzenie się gospodarki" dans "Dziennik Gazeta Prawna" (co-auteur)
 Ambasadorowie Francji i Niemiec: Fundament przyszłej Unii" dans Rzeczpospolita (co-auteur)
 "Frédéric Billet ambasador Republiki Francji w Polsce odpowiada na krytykę zarzucającą Francji protekcjonizm" dans Rzeczpospolita
 "Ambasadorowie Francji i Niemiec: Unia solidarnej troski" dans Rzeczpospolita (co-auteur)
 "Przyszłość lepsza dla wszystkich" dans Rzeczpospolita (co-auteur)
 "Unia i AUKUS" dans Rzeczpospolita
 "Francja i Solidarność" dans Tygodnik Powszechny
 "Ambasadorowie sześciu państw UE: Wzmacniamy Europę" dans Rzeczpospolita (co-auteur)

Distinctions

Décorations 
 Chevalier de l’ordre national du Mérite en 2004.
 Chevalier de l’ordre national de la Légion d'Honneur en 2013.

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en juillet 1959
Naissance à Besançon
Ambassadeur de France en Pologne